Tendulkar ist der Familienname folgender Personen:

 Sachin Tendulkar (* 1973), indischer Cricketspieler
 Vijay Tendulkar (1928–2008), indischer Bühnen- und Drehbuchautor